Зогар (Zohar; ) — слово еврейского происхождения.

 «Зогар» («Сияние»; II век) — книга, главный источник каббалистического учения.
 Ибн Зогар (1072/1094 — 1162) — медик мусульманской Испании, автор медицинских трактатов.

См. также 
 Мужское имя Зоар (Зоар Аргов) или Зохар (Зохар Манна).
 Зоар (фамилия)